Con el nombre de Pampa del Indio se denomina a:
  
 Pampa del Indio, una localidad de la provincia argentina del Chaco;
 Pampa del Indio, un parque provincial de la provincia argentina del Chaco;
 Pampa del Indio, una sublevación de la etnia toba ocurrida entre 1933 y 1934 en la provincia argentina del Chaco.

Referencias